Die Canal Plus European Challenge 1993 war ein professionelles Snookerturnier ohne Einfluss auf die Snookerweltrangliste (Non-ranking-Turnier), das am 22. und 23. Januar 1993 im Rahmen der Saison 1992/93 im französischen Épernay ausgetragen wurde. Vorjahressieger Stephen Hendry verteidigte seinen Titel mit einem Finalsieg über Tony Drago. Zudem spielte er mit einem 130er-Break das höchste Break des Turnieres.

Preisgeld 
Erneut wurden bei dem vom französischen TV-Kanal Canal Plus gesponserten Turnier 50.000 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Mit Luc Allain war erstmals ein lokaler Amateurspieler im Teilnehmerfeld vertreten, das zu acht wieder im K.-o.-System den Turniersieger ermittelte. Viertel- und Halbfinale wurden im Modus Best of 7 Frames gespielt, das Finale im Modus Best of 9 Frames.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1993
Billardturnier in Frankreich
Sportveranstaltung in Épernay